Томас Дэвидсон:
  (1817—1885) — британский палеонтолог.
 Дэвидсон, Томас (1842—1919) — британский художник.
 Дэвидсон, Томас Уитфилд (1876—1974) — американский политик, 27-й вице-губернатор Техаса.